Adelsheim steht für:
 Adelsheim, Kleinstadt im Neckar-Odenwald-Kreis im Norden Baden-Württembergs
 Adelsheim (Adelsgeschlecht),  fränkisch-schwäbisches Adelsgeschlecht
 Schloss Adelsheim, Schloss und Heimatmuseum in Berchtesgaden

Adelsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Joseph von Adelsheim (1790–1864), deutscher Freiherr, Major und Kunstsammler
 Cleo von Adelsheim (* 1987), deutsche Schauspielerin und Model
 Louis von Adelsheim (* 1953), deutsch-Schweizer Künstler